Whitelocke est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bulstrode Whitelocke (1605-1675), écrivain et parlementaire anglais
 (1565-1608), soldat et courtisan anglais
 (1570-1632), juge et homme politique anglais
John Whitelocke (1757-1833), officier de l'armée britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme